Az 1978-as férfi kosárlabda-világbajnokság volt a nyolcadik férfi kosárlabda-vb. A Fülöp-szigetek fővárosában Manilában rendezték 1978. október 1. és október 14. között. A tornán 14 csapat vett részt. A világbajnokságot Jugoszlávia nyerte.

Lebonyolítás 
A 14 csapatból a házigazda Fülöp-szigetek és a címvédő Szovjetunió a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a középdöntőbe került. A maradék 12 csapatot, 3 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeiket a csapatok magukkal vitték. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek.

A középdöntőben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A középdöntő első két helyezettje játszotta a döntőt, a harmadik és negyedik helyezettek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Középdöntő

Helyosztók

A 8–14. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1979-es női kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság F
1978